Jinding peut faire référence à plusieurs lieux en Chine :
 le bourg de Jinding (), sur le territoire de la ville-district de Zhuhai, province du Guangdong ;
 les temples de Jinding (), sur le territoire de la ville-district de Emei Shan, dans la province du Sichuan.

Notes et références